Страна може да се отнася за:

 Страна – в смисъл на държава, територия.
 Страна – линия, ограждаща геометрична фигура в равнина, или коя да е ограничена равнина (стена) на стереометрична фигура.
 Страна – място или посока в пространството.
 Страна – директен участник в нещо, например съдебно дело, договор;
 Трета страна – индиректен участник.
 Страна на монета – виж ези и тура.